Brusselsestraat (Dendermonde)
 Brusselsestraat (Leuven)
 Brusselsestraat (Maastricht)